Олимпийские игры 1940
 Летние Олимпийские игры 1940 — несостоявшиеся Летние Олимпийские игры в Токио, Япония.
 Зимние Олимпийские игры 1940 — несостоявшиеся Зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония.